Максимовская:

Персоналии 
 Максимовская, Марианна Александровна (род. 1970) — российская журналистка и телеведущая.

Населённые пункты 

 Максимовская (деревня) — деревня в Коношском районе Архангельской области.
 Максимовская (возле Красноборска) — деревня в Алексеевском сельском поселении Красноборского района Архангельской области, находится возле населённого пункта Красноборск.
 Максимовская (возле Новостройки) — деревня в Алексеевском сельском поселении Красноборского района Архангельской области, находится возле населённого пункта Новостройка.
 Максимовская (Черевковское сельское поселение) — деревня в Черевковском сельском поселении Красноборского района Архангельской области.
 Максимовская (Плесецкий район) — деревня в Плесецком районе Архангельской области.
 Максимовская (Устьянский район) — деревня в Устьянском районе Архангельской области.
 Максимовская (Шенкурский район) — деревня в Шенкурском районе Архангельской области.
 Максимовская — деревня в Вожегодском районе Вологодской области.
 Максимовская — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Максимовская — деревня в Тотемском районе Вологодской области.
 Максимовская — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области, Богородское сельское поселение.
 Максимовская — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области, Никольское сельское поселение.
 Максимовская — деревня в Харовском районе Вологодской области, Кумзерское сельское поселение.
 Максимовская — деревня в Харовском районе Вологодской области, Разинское сельское поселение.
 Максимовская — деревня в Орехово-Зуевском районе Московской области.